Вальс () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Камп. Занимает площадь 55,3 км². Население — 25 158 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 19 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Informació de Valls a l'Enciclopèdia
 Ajuntament de Valls
  Tota la informació sobre aquest municipi
 Informació municipal de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
 Colla Vella dels Xiquets de Valls
 La Calçotada. Menjar tradicional de Valls

Муниципалитеты Таррагоны
Города провинции Таррагона